In 2019 werd het 103de Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 31 januari tot 27 april. Vitória werd kampioen. 

Espírito Santo trok zich vrijwillig terug uit de competitie en werd vervangen door Castelo, de nummer vier uit de Série B van het voorgaande jaar. De nummer drie Aracruz nam de uitnodiging om te promoveren niet aan.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door. In de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2019